Karapetjan ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandr Karapetjan (* 1987), armenischer Fußballspieler
 Andranik Karapetjan (* 1995), armenischer Gewichtheber
 Anna Karapetjan (* 1977), armenische Rechtsanwältin und Politikerin
 Ferdinand Karapetjan (* 1992), armenischer Judoka
 Hajck Karapetjan (* 1990), armenisch-deutscher Handballspieler

 Olga Wladimirowna Karapetjan (1958–2010), sowjetisch-russische Architektin und Stadtplanerin
 Scharwasch Karapetjan (* 1953), armenischer Flossenschwimmer und Lebensretter
 Waruschan Karapetjan (1954–2019), syrisch-armenischer Terrorist